Maru, un personnage de la mythologie basque ;
 Maru, une zone de gouvernement local de l'État de Zamfara au Nigeria ;
 en Inde, Saru Maru, site archéologique d'un ancien complexe monastique et de grottes Bouddhiques ;
 au Népal, Maru est un quartier de Katmandou ;
 Mara Maru, film américain réalisé par Gordon Douglas, sorti en 1952 ;
 Muroc Maru, AAF Temporary Building (Target), utilisé par les américains pour l’entraînement des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Japon 
 Créature du Zuiyo-maru (« Nouveau Nessie »), animal mort non identifié pêché par le chalutier japonais 瑞洋丸 (Zuiyō-maru?)
 Denjiro Maru, un dessinateur de bandes dessinées japonais
 G-Maru Edition : manga
 Lion-Maru, série télévisée japonaise (le personnage principal a le pouvoir de se transformer en super-guerrier à tête de lion)
 Maru (chat), un chat japonais de race Scottish Fold.
 Mont Maru, volcan japonais éteint
Pour les bateaux japonais, voir plus bas
 Mont Maru (Esan), volcan éteint du Japon
 Mont Maru (Hiroo)

Bateaux japonais 
 Classe
 Classe Yamashio Maru : trois porte-avions d'escorte de la Seconde Guerre mondiale
 Classe Kamikawa Maru : cargos japonais
 Classe Shimane Maru : deux porte-avions
 Liste des hell ships japonais

 Aikoku Maru
 Akitsu Maru (porte-avions)
 Asahi-Maru (旭日丸), l'un des premiers navires de guerre à voile de type occidental
 Awa Maru (阿波丸?), paquebot japonais
 Ehime Maru (en 2001, un sous-marin américain heurte le chalutier Ehime Maru)
 Daigo Fukuryū Maru : thonier japonais contaminé en 1954 par des retombée radioactives
 , un cargo japonais.
 Hitachi Maru (Incident du Hitachi Maru) : une défaite navale japonaise en 1904 durant la guerre ruso-japonaise 
 Hōkoku Maru
 Hōō-Maru (鳳凰丸), l'un des premiers navires de guerre de type occidental 
 Kaiko Maru, navire de la flotte baleinière japonaise appartenant à l'Institut
 Kaiwo Maru
 Kamikawa Maru (transport d'hydravions) (神川丸) 
 Kankō Maru (XIXème siècle), le premier navire de guerre à vapeur japonais,
 Kanrin Maru (咸臨丸), la première corvette à hélice et à vapeur du Japon
 Kaiwo Maru II
 Kaiyō Maru
 Kasato Maru (japonais : 笠戸丸), navire qui a transporté en 1908 le premier groupe d'immigrants japonais au Brésil
 Kimikawa Maru (transport d'hydravions)
 Kiyokawa Maru (transport d'hydravions), pendant la Seconde Guerre mondiale
 Komagata Maru (Incident du Komagata Maru) : en 1914, la plupart des immigrants de ce bateau ont été obligés de renvenir en Asie
 Kyoshin Maru 2, navire de la flotte baleinière japonaise appartenant à l'Institut
 Kumano Maru (porte-avions)
 Meiji Maru (明治丸), bateau à vapeur et voiles japonais
 Nagata Maru le nom de plusieurs navires ; le plus célèbre et le dernier a été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale
 Naniwa Maru (浪華丸?),réplique d'un navire de commerce japonais de la période Edo (1603-1868) de type higaki kaisen. 
 Nigitsu Maru : porte-avions de la Seconde Guerre mondiale
 T. S. Nippon Maru un quatre-mâts : navire-musée
 TS Nippon Maru II
 MV Nisshin Maru (日新丸), navire usine de la flotte baleinière japonaise
 Ryō Un Maru (漁運丸?), chalutier coulé par le tsunami de 2011
 Ryusei Maru, navire de transport japonais
 Shōhei Maru (昇平丸) était un navire de guerre japonais de 1854 à 1970
 Shōnan Maru 2, navire harpon (également utilisé comme navire de sécurité)
 Tamatsu Maru, bateau de transport de troupes et de débarquement japonais de la Deuxième 
 Tōya Maru (洞爺丸?), ferry japonais construit en 1947
 Toyama Maru, transport de troupes japonais
 Ukishima Maru, pendant la Seconde Guerre mondiale
 Yushin Maru, Yushin Maru 2, Yushin Maru 3 (第二勇新丸), navires de la flotte baleinière japonaise

Fiction 
 Univers de Starfleet : Kobayashi Maru (simulation d’entraînement)